Victorino Rodríguez puede hacer referencia a las siguientes personas:

Victorino Rodríguez (1760-1810) funcionario público rioplatense, que participó en la resistencia contra la Revolución de Mayo.
Victorino Rodríguez (1926-1997) sacerdote dominico, filósofo y teólogo español.